Solonyzja (ukrainisch ; russisch /) ist ein geographischer Name in der Ukraine:

Dörfer
 Sassullja (Koselschtschyna), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna
 Solonyzja (Lubny), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny

Flüsse
 Sassullja (Tysmenyzja), rechter Nebenfluss der Tysmenyzja
 Sassullja (Oreb), rechter Nebenfluss des Oreb